Ultramarinfabrik steht für:
 Egestorffsche Ultramarinfabrik
 Ultramarinfabriken Carl Leverkus, ehemalige chemische Fabrik (1834–1996), später Ciba-Geigy
 Ultramarinfabrik Weitenegg, Österreich